Jacquet steht für:

 Jacquet Metal Service, französisches Stahlhandelsunternehmen

Jacquet ist der Familienname folgender Personen:
 Aimé Jacquet (* 1941), französischer Fußballspieler und -trainer
 Alain Jacquet (1939–2008), französischer Maler
 Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729), französische Komponistin und Cembalistin
 Emile Jacquet (1886–1969), Schweizer Eishockeyspieler
 Gustave Jean Jacquet (1846–1909), französischer Maler
 H. Maurice Jacquet (1886–1954), französischer Komponist und Dirigent
 Heinrich Jacquet (1804–1882), deutscher Schirmfabrikant und Abgeordneter
 Hervé Jacquet (* 1939), französischer Mathematiker
 Illinois Jacquet (1922–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Karl J. Jacquet (1726–1813), österreichischer Theaterschauspieler
 Katharina Jacquet (1760–1786), österreichische Theaterschauspielerin
 Kyrian Jacquet (* 2001), französischer Tennisspieler
 Luc Jacquet (* 1967), französischer Dokumentarfilmer
 Marc Jacquet (1913–1983), französischer Politiker
 Michel Jacquet (1907–1976), französischer Politiker

 René-Jean Jacquet (1933–1993), französischer Fußballspiele
 Russell Jacquet (1917–1990), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Sänger

Siehe auch:
 Jaquet